Острые Луки — название населённых пунктов в России:

 Острые Луки — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Острые Луки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.